Ribeirão do Quati kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão dos Quatis, vattendrag, São Paulo, 
 Ribeirão do Quati (vattendrag i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar